Ed Edmondson ist der Name folgender Personen:

* Ed Edmondson (Politiker) (1919–1990), US-amerikanischer Politiker
 Ed Edmondson (Schachfunktionär) (1920–1982), US-amerikanischer Schachfunktionär